Deux comtés des États-Unis portent le nom de  comté de Sedgwick () :
le comté de Sedgwick, situé dans l'État du Colorado ;
le comté de Sedgwick, situé dans l'État du Kansas.